Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2010 wurden vom 18. Dezember 2009 bis 3. Januar 2010 in London ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 17. Mal organisiert und fand zum dritten Mal hintereinander im Alexandra Palace statt. Das Preisgeld von £ 1.000.000 sowie die Siegerprämie von £ 200.000 bedeuteten jeweils einen neuen Rekord.

Der an Nummer 1 gesetzte Engländer, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Phil Taylor konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, als er sich im Finale gegen den Australier Simon Whitlock mit 7:3 Sätzen durchsetzen konnte. „The Power“ sicherte sich damit, wie im vorigen Jahr mit nur vier verlorenen Sätzen, seinen 15. Weltmeistertitel.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2010 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 16 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 20 internationale Qualifikanten

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  Dennis Priestley
  Colin Lloyd
  Colin Osborne
  Alan Tabern
  Mark Walsh
  Andy Hamilton
  Kevin Painter
  Robert Thornton
  Wayne Mardle
  Vincent van der Voort
  Steve Beaton
  Peter Manley
  Mark Dudbridge
  Wayne Jones
  Denis Ovens
  Jelle Klaasen
  Wes Newton
  Jamie Caven
  Andy Smith
  Co Stompé
  Kirk Shepherd
  Michael van Gerwen
  Tony Eccles
  Roland Scholten

PDC Pro Tour Order of Merit
  Gary Anderson
  Paul Nicholson
  Andy Jenkins
  Peter Wright
  Brendan Dolan
  Steve Hine
  Kevin McDine
  Steve Brown
  Matt Clark
  Colin Monk
  Steve Maish
  Barrie Bates
  Mark Webster
  Toon Greebe
  Alex Roy
  Carlos Rodríguez
  Jan van der Rassel

PDC European Order of Merit
  Andree Welge
  Mensur Suljović
  Dylan Duo
  Jyhan Artut

International Qualifiers
  Scott Burnett (2. North American Order of Merit)
  Magnus Caris (Swedish Qualifier)
  Les Francis (Sieger South African Open)
  Phillip Hazel (Sieger New Zealand Championship)
  Krzysztof Kciuk (Poland Qualifier)
  Osmann Kijamet (Eastern Europe Qualifier)
  Jarkko Komula (Finland Qualifier)
  Roman Konchikov (Russian Qualifier)
  Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
  Ken MacNeil (3. North American Order of Merit)
  Norman Madhoo (Sieger Caribbean & South American Masters)
  Haruki Muramatsu (PDJ Japanese Qualifier)
  Aodhagan O’Neill (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)
  Christian Perez (Philippines Qualifier)
  Francisco Ruiz (Spanish Qualifier)
  Tomas Seyler (German Qualifier)
  Shi Yongsheng (Greater China Qualifier)
  Simon Whitlock (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Darin Young (1. North American Order of Merit)

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 insgesamt £ 1.000.000.
Die Preisgelder im Überblick:

Ergebnisse

Vorrunde 

Die Vorrunde wurde nach dem Modus Best of 7 Legs ausgetragen.

Erste Runde bis Finale 

Erstmals seit 1998 wurde auch der 3. Platz wieder ausgespielt. Webster  bezwang van Barneveld  mit 10-8 Legs.

100-Punkte-Schnitt 
Folgende Spieler erreichten einen 100-Punkte-Durchschnitt pro Aufnahme oder höher:

 107,37 Punkte: Phil Taylor im Viertelfinale gegen Adrian Lewis
 106,51 Punkte: Adrian Lewis in der 1. Runde gegen Aodhagan O’Neill
 106,00 Punkte: Phil Taylor im Halbfinale gegen Mark Webster
 105,37 Punkte: Simon Whitlock im Viertelfinale gegen James Wade
 104,38 Punkte: Phil Taylor im Finale gegen Simon Whitlock
 104,26 Punkte: Phil Taylor in der 3. Runde gegen Robert Thornton
 103,68 Punkte: Adrian Lewis in der 2. Runde gegen Wes Newton
 103,63 Punkte: Adrian Lewis in der 3. Runde gegen Kevin McDine
 103,28 Punkte: Phil Taylor in der 2. Runde gegen Steve Hine
 102,95 Punkte: Adrian Lewis im Viertelfinale gegen Phil Taylor
 102,42 Punkte: Co Stompé in der 2. Runde gegen Mark Dudbridge
 101,48 Punkte: Phil Taylor in der 1. Runde gegen Colin Monk
 101,02 Punkte: Simon Whitlock in der 1. Runde gegen Colin Osborne
 100,60 Punkte: Simon Whitlock in der 3. Runde gegen Terry Jenkins
 100,51 Punkte: Simon Whitlock im Finale gegen Phil Taylor

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 beträgt insgesamt 1.000.000 £, die gleichzeitig einen neuen Rekord bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit das Preisgeld um 265.000 £ erhöht. Die Siegerprämie wurde um über 60 % auf insgesamt 200.000 £ angehoben.

Die Preisgelder im Überblick:

Teilnehmer pro Land und Runde

Sonstiges 
Am 28. Dezember 2009 warf Raymond van Barneveld bei seinem Sieg in der 2. Runde gegen Brendan Dolan zum zweiten Mal in der Geschichte der PDC World Darts Championship einen „9-Darter“. Er erhielt damit eine Bonusprämie von 25.000 £.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Turnierplan

2010
Dartveranstaltung 2009
Dartveranstaltung 2010
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace